Der Begriff Chapeau Claque bezeichnet:

 Chapeau Claque (Hut), einen Klappzylinder
 Chapeau Claque (Band), Elektropop-Band aus Erfurt
 Chapeau Claque (Film), Kinofilm von Ulrich Schamoni aus dem Jahr 1974
Kinder- und Jugendtheater Chapeau Claque, ein Theater aus Bamberg